Біляна — слов'янське жіноче ім'я.
 Біляна — різновид баржі, що використовувався на Волзі.
 Біляна — річка в Московській області, права притока Істри.

Див. також 
 Биляна — поселення в Словенії.